Cristian Bucchi (1977), allenatore italiano;
Lorenzo Bucchi (1983), calciatore italiano;
Massimo Bucchi (1941), disegnatore e illustratore italiano;
Novenio Bucchi (1895-1964), militare italiano;
Pier Paola Bucchi (1944), attrice, regista, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana;
Piero Bucchi (1958), allenatore di pallacanestro italiano;
Valentino Bucchi (1916-1976), compositore e didatta italiano.